Ambrogio Zuffi – scultore e restauratore italiano
 Camillo Zuffi – fumettista italiano
 Dario Zuffi – calciatore e allenatore svizzero
 Enea Zuffi – calciatore italiano
 Giacomo Zuffi – calciatore italiano
 Luca Zuffi – calciatore svizzero
 Piero Zuffi – scenografo italiano
 Stefano Zuffi – storico dell'arte italiano
 Virgilio Zuffi – ciclista su strada italiano